Amphitryon peut désigner :
 Amphitryon, dans la mythologie grecque, l'époux d'Alcmène et le beau-père d'Héraclès, fils d'un amant de son épouse, Alcmène ;
 amphitryon, dans le langage soutenu, l'hôte chez qui l'on est invité à partager le repas.

Oeuvres 

 Amphitryon, pièce de théâtre de Plaute ;
 Amphitryon, pièce de théâtre de Molière ;
 Amphitryon, pièce de théâtre de Kleist ;
 Amphitryon 38, pièce de théâtre de Giraudoux ;
 Amphitryon 38, téléfilm de Dietrich Haugk  diffusé en 1963 ;
 Amphitryon, film allemand réalisé par Reinhold Schünzel, sorti en 1935.

Homonymie de titre
Nom dérivé d'un anthroponyme